Axel Teichmann (ur. 14 lipca 1979 w Ebersdorfie) – niemiecki biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, siedmiokrotny medalista mistrzostw świata, zdobywca Kryształowej Kuli w Pucharze Świata.

Kariera 
Student elektrotechniki. Od 10. roku życia uprawia biegi narciarskie, odnosił sukcesy jako junior - na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden w 1999 r. sięgnął po złoto w sztafecie i biegu na 10 km techniką klasyczną. Bez większych sukcesów uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w 2002 r. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver zdobył za to srebrne medale w sprincie drużynowym oraz w biegu na 50 km techniką klasyczną.

Startował na wszystkich mistrzostwach świata seniorów w latach 1999-2009. Na mistrzostwach w Ramsau i mistrzostwach w Lahti nie zanotował znaczących osiągnięć (poza czwartym miejscem w sztafecie w Ramsau), ale na mistrzostwach w Val di Fiemme w 2003 r. został mistrzem świata na dystansie 15 km techniką klasyczną. Zdobył także tytuł wicemistrzowski w składzie sztafety niemieckiej. Srebro w sztafecie powtórzył na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005 r., nie zdołał na tej samej imprezie zdobyć medalu w konkurencjach indywidualnych; w biegu na 15 km techniką dowolną zajął 7. miejsce. Z mistrzostw świata w Sapporo przywiózł dwa srebrne medale, jeden wywalczony w sztafecie, drugi w sprincie drużynowym oraz jeden złoty - wywalczony w biegu łączonym. Podobnie spisał się 2 lata później na mistrzostwach świata w Libercu zdobywając dwa srebrne medale w sztafecie i sprincie drużynowym. Indywidualnie jednak medalu w Czechach nie zdobył.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2004/2005, kiedy to triumfował w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji biegów dystansowych. Dzięki temu Teichmann obronił dla Niemiec Puchar Świata, zdobyty rok wcześniej przez kolegę z reprezentacji René Sommerfeldta.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1979